Obersulzbach heißen folgende geographischen Objekte:

 Obersulzbach (Fürstenzell), Ortsteil des Marktes Fürstenzell, Landkreis Passau, Bayern
 Obersulzbach (Lehrberg), Ortsteil des Marktes Lehrberg, Landkreis Ansbach, Bayern
 Obersulzbach (Sulzbachtal), Ortsteil der Ortsgemeinde Sulzbachtal, Landkreis Kaiserslautern, Rheinland-Pfalz

 Soppe-le-Haut, Gemeinde im Département Haut-Rhin, Frankreich
 Obersoultzbach, Gemeinde Département Bas-Rhin, Frankreich
Gewässer:
 Obersulzbach (Salzach), aus dem Obersulzbachtal bei Neukirchen am Großvenediger, Land Salzburg